Бертольд фон Хеннеберг (1441/1442 — 21 грудня 1504) — церковний і політичний діяч Священної Римської імперії, один з лідерів опозиції до імператора Максиміліана I, п'ятдесят шостий архієпископ Майнцький у 1484—1504 роках.

Належав до франконського шляхетського роду Хеннебергів. Дванадцята дитина графа Георга фон Хеннеберг-Ремхільда і Йоганни, доньки Філіппа I, графа Нассау-Вайлбург-Саарбрюкену. З дитинства за традицією йому було обрано духовну кар'єру. Здобув освіту в Ерфуртському університеті, де став прихильником ідей Миколи Кузанського.

Обіймав посади пробства соборів у Страсбурзі, Кельні та Бамберзі. 1464 року він отримував священицькі бенефіції в Майнцькому соборі, спочатку як канонік, з 1472 року — член кафедрального капітулу, з 1475 року обирається деканом. 20 травня 1484 року його було одноголосно обрано архієпископом Майнца. 20 вересня того ж року папа римський Інокентій VIII надав йому палій. 13 березня 1485 року був висвячений Йоганном III фон Далбергом, єпископом Вормсу.

Намагався зберегти кордони Майнцького курфюршества, закликав до імперських реформ і миру між правителями в імперії. У 1486 році запровадив книжкову цензуру, щоб зберегти християнське вчення та віру в чистоті. Був покровителем Майнцського університету, який став першим в імперії відкритим для впливу гуманізму, дозволив своїм підданим стягувати податок на пиво — унгельд. Того ж року підтримав обрання Максиміліана I Габсбурга королем римлян. У 1487 провів Майнцький провінційний синод.

У 1494 році Бертольд фон Хеннеберг як архіканцлер Німеччини особисто очолив імператорську канцелярію при королівському дворі. 1495 року був учасником Вормського рейхстагу, на якому його було обрано речником імперських станів. Виконуючи цю функцію, він домігся згоди імператора Максиміліана I на створення Імперського уряду, імперського суду, Довічного земського миру. Також під впливом Бертольда було прийняті рішення «Про мир і війну» та «Звичайний пфеніг». Натомість рейхстаг імператору надав 100 тис. талерів та згоду щодо додаткових військ для війни з Османською імперією. Разом з тим архієпископ активно протистояв намірам втрутитися у війну Франції з Іспанією за володіння Неаполітанським королівством, вважаючи збереження миру вкрай важливим. 1499 року провів ще один Майнцький провінційний синод.

Імперський уряд зібрався вперше в 1500 році (відповідно до рішення Аугсбурзького рейхстагу) на чолі із Бертольд фон Хеннебергом, що фактично намагався запровадити конституційну монархію, сильно обмеживши вплив короля на внутрішні справи. Проте його плани наштовхнулися на спротив Максиміліана I, що розглядав це як обмеження своєї влади, тому намагався ігнорувати імперський уряд, де це було можливо.

У 1502 році після дворічного протистояння імперський уряд було розпущено Максиміліаном I, який в цьому отримав підтримку від інших князів Німеччині, невдоволених засиллям курфюрстів в державі. Ймовірно ці невдачі вплинули на здоров'я Бертольда фон Хеннеберга, що захворів й зрештою помер 1504 року.

Примітки

Джерела 
 Stefan Heinz: Der Staatsmann — Erzbischof Berthold von Henneberg (1441/42-1504). In: Winfried Wilhelmy (Hrsg.): Schrei nach Gerechtigkeit. Leben am Mittelrhein am Vorabend der Reformation, Regensburg 2015 (Publikationen des Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseums Mainz; 6), S. 46–49.
 Friedhelm Jürgensmeier: Das Bistum Mainz: von der Römerzeit bis zum II. Vatikanischen Konzil. Knecht, Frankfurt a. M. 1988 (Beiträge zur Mainzer Kirchengeschichte; 2), ISBN 3-7820-0570-8.
 Joachim Schneider: Der Mainzer Erzbischof Berthold von Henneberg. In: Enno Bünz / Markus Cottin (Hrsg.): Bischof Thilo von Trotha (1466—1514). Merseburg und seine Nachbarbistümer im Kontext des ausgehenden Mittelalters. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2020 (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde; 64), ISBN 978-3-96023-349-7, S. 87–104.
 Whaley, Joachim (2012). Germany and the Holy Roman Empire: Volume I: Maximilian I to the Peace of Westphalia, 1493—1648. Oxford University Press.

Архієпископи Майнца